Пари́жские ворота () — топоним во Франции:
  — городские ворота в Камбре. 
  — городские ворота в Лилле. 
 Парижские ворота — городские ворота в Море-сюр-Луане. 
  — городские ворота в Мулене. 
  — городские ворота в Невере. 
  — утраченные ворота в Пуатье. 
  — чугунные ворота в Реймсе. 
  — городские ворота в Шатийон-сюр-Сен.

См. также 
  — список городских ворот Парижа. 
  — площадь в Сен-Дени, близ Парижа.
 Сен-Дени — Порт-де-Пари — станция Парижского метрополитена.